Виктория-Пик () — распространенное в англоязычных странах название горных вершин:
 Виктория-Пик (Альберта)
 Виктория-Пик (Аризона)
 Виктория-Пик (Белиз)
 Виктория-Пик (Британская Колумбия)
 Виктория-Пик (Гонконг)
 Виктория-Пик (Калифорния)